Tufo (dança), dança moçambicana
 Tufo (geologia), designação comum dada a um vasto conjunto de rochas
 Tufo (Itália), comuna italiana

Desambiguações de topônimos